Cosmos kan syfta på:

Cosmos (bok) – en populärvetenskaplig bok av Carl Sagan
Cosmos (musikgrupp) – lettländsk grupp som deltog i Eurovision Song Contest 2006 i Aten med låten I Hear Your Heart
Cosmos (operativsystem) – ett operativsystem för inbäddade applikationer
Cosmos (TV-serie) – om rymden och universum från 1980-talet
 Cosmos: A Spacetime Odyssey, uppföljare
 Cosmos (växter) – ett släkte i familjen korgblommiga växter
 Cosmos Elektrohandels – österrikisk hemelektronikkedja
 Cosmos Music Group – nordiskt skivbolag

Geografi

Brasilien 

 Cosmos, Brasilien, ort, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,

USA 

 Cosmos, Minnesota, ort, Meeker County,

Se även 
Kosmos (olika betydelser)